Wesson (Mississippi)
Smith & Wesson
2017 Wesson

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de astronomia